Zavratec (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica
 Zavratec (Idrija), een plaats in de Sloveense gemeente Idrija